Марсело Мартинесси (; род. 1973, Асунсьон) — парагвайский сценарист и кинорежиссер, который получил премию «Горизонты» за лучший короткометражный фильм на международном кинофестивале в Венеции. Его первый художественный фильм «Наследницы» завоевал премию «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале 2018 года.

Биография 
Марсело Мартинесси родился в столице Парагвая городе Асунсьон, окончил местный Католический университет, после чего изучал киноискусство в Лондонской киношколе.

Мартинесси дебютировал как кинорежиссер в 2009 году — это был 19-минутный короткометражный фильм «Карай Норте», где в черно-белой технике изображены события гражданской войны в Парагвае.

В 2010 году Мартинесси начал карьеру на государственном телевидении Парагвая, но после переворота 2012 года ушел с поста руководителя Общественного Совета Национальной телекомпании. Тогда же снял следующий 12-минутный короткометражный документальный фильм «La voz perdida» (международное название: The Lost Voice), который рассказывает о драматических событиях национальной истории. Фильм принес Мартинесси приз Венецианского кинофестиваля 2016 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры Парагвая
Выпускники Католического университета Богоматери (Асунсьон)